Big in Japan es una frase que se utiliza para describir a bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés pero que no obtienen suficiente atención en su país de origen.

También puede referirse a:

Música 
 Big in Japan, una banda británica de punk rock surgida en la década del '70;
 Big in Japan (1984), canción de la banda alemana de synthpop Alphaville;
 Big in Japan (1999), canción del músico estadounidense Tom Waits incluido en el álbum Mule Variations;
 Big in Japan (2011), canción del DJ y productor francés Martin Solveig;

Otros 
 I Survived a Japanese Game Show, (2008-2009) un reality show estadounidense originalmente titulado Big in Japan.